Elitserien 2001/2002 kan syfta på:

Elitserien i bordtennis för herrar 2001/2002
Elitserien i bordtennis för damer 2001/2002
Elitserien i handboll för herrar 2001/2002
Elitserien i handboll för damer 2001/2002
Elitserien i innebandy för herrar 2001/2002
Elitserien i innebandy för damer 2001/2002
Elitserien i ishockey 2001/2002
Elitserien i bandy 2001/2002
Elitserien i bandy för damer 2001/2002
Elitserien i volleyboll för herrar 2001/2002
Elitserien i volleyboll för damer 2001/2002